Екатерининский парк — парк в Москве.

История 
До XV века на территории парка располагалась цепочка прудов в русле реки Напрудной (другие названия Самотёка, Синичка), которая впадала в Неглинную ниже по течению в районе современной Самотёчной площади. Освоение территории вдоль течения Напрудной началось в XVI веке. Сюда был перенесён Крестовоздвиженский монастырь, позднее построена церковь Иоанна Воина.

Во второй половине XVIII века, рядом с церковью Иоанна Воина, была построена загородная усадьба графа В. С. Салтыкова, а рядом с усадьбой разбит обширный парк, центральным элементом которого стал большой пруд в течении Напрудной. В 1807 году усадьба была перестроена в здание Екатерининского института благородных девиц, парк при институте получил имя Екатерининский.

В XX веке территория парка сильно сократилась в результате масштабных преобразований в окрестностях парка. В 20-х—30-х годах Напрудная была заключена в трубу на всём протяжении, за исключением большого пруда; церковь Иоанна Воина снесена; Екатерининская площадь (ныне Суворовская площадь) расширена за счёт части парка, а Екатерининский институт с февраля 1928 года стал Центральным Домом Красной Армии (сокращённо ЦДКА, позднее — ЦДСА, Центральный Дом Советской Армии). Парк был переименован в «парк ЦДСА». В 1965 году в северо-западной части парка со стороны улицы Советской Армии построено новое здание Музея Советской армии, на части территории парка расположилась выставка вооружений под открытым небом. В 1979 году от парка была отрезана восточная часть, по которой был проложен Олимпийский проспект.

Летом 1998 года деревья парка сильно пострадали от урагана, пронёсшегося над Москвой в ночь с 20 на 21 июня.

3 января 1999 года мэрией Москвы было принято решение о благоустройстве парка. Парку было возвращено его историческое имя. Работы по благоустройству были завершены в 2005 году.

Описание 

Екатерининский парк является частью Северного зелёного луча и имеет статус природного комплекса города и памятника садово-паркового искусства.

Площадь Екатерининского парка составляет 16 га. В центральной части парка находится пруд площадью 1,9 га, вытянутый с северо-запада на юго-восток с небольшим островом в северо-западной части. На берегах пруда расположены летний павильон и кафе.

У парка два входа — западный, со стороны площади Суворова (возле здания Театра российской армии) и восточный, со стороны Олимпийского проспекта (напротив спорткомплекса «Олимпийский»).
С юга к парку примыкает здание усадьбы Салтыковых — Екатерининского института, с северо-востока — территория Музея Российской армии.

Екатерининский парк — одно из любимых мест для отдыха и прогулок жителей района.

В парке возобновила работу лодочная станция.

В 2020 году в большой пруд были запущены карпы, в том числе и несколько особей карпов Кои оранжевого окраса. Кормление рыб стало новым развлечением посетителей парка.

В августе 2021 года в парке открыли памятник «Жена офицера», посвящённый офицерским жёнам

Развитие прилегающих территорий 
Городскими властями планируется развитие территории к северу от Екатерининского парка вплоть до Трифоновской улицы, на которой планируется создать рекреационную зону Ново-Екатерининская, где, помимо зелёных насаждений, уже выполнено строительство Центра армянской культуры с храмом, Культурно-зрелищного центра «Московит» и Социально-реабилитационного центра ветеранов Вооруженных Сил. На сегодняшний день все эти объекты действуют.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Статья в газете Московская перспектива
 Информация о парке на сайте «Московские парки»
 Описание Екатерининского парка на MosDay.ru

Мещанский район
Сады и парки Москвы
Охраняемые природные территории Москвы